Supercoppa italiana 1997 byl desátý ročník soutěže o trofej Supercoppa italiana, tedy o italský fotbalový Superpohár. Střetly se v něm týmy Juventus FC jakožto vítěz Serie A ze sezony 1996/97 a celek Vicenza Calcio, který se ve stejné sezoně (tj. 1996/97) stal vítězem italského fotbalového poháru Coppa Italia.

Zápas se odehrál 23. srpna 1997 v italském městě Turín na Stadio delle Alpi. Zápas vyhrál a podruhé získal tuhle trofej klub Juventus FC.

Detaily zápasu

Odkazy

Reference

Související články 
 Supercoppa italiana

Supercoppa italiana
Zápasy Juventusu
Zápasy L.R. Vicenza Virtus
Fotbal v Itálii v roce 1997